Джек Галиакпарович Кулитов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1910 году в Семипалатинской области. Член ВКП(б) с 1931 года.

С 1927 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1927—1981 гг. — заведующий Шемонаихинским районным отделом государственного страхования, секретарь комитета ВЛКСМ строительства дороги Рубцовка — Риддер, заведующий Организационным отделом Алма-Атинского городского комитета ВЛКСМ, в РККА, секретарь комитета ВКП(б), ректор Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы, 3-й, 2-й секретарь Алма-Атинского городского комитета КП(б) Казахстана, секретарь ЦК КП(б) Казахстана по пропаганде и агитации, 1-й секретарь Алма-Атинского областного комитета КП(б) Казахстана, 1-й секретарь Павлодарского областного комитета КП(б) Казахстана, 2-й секретарь Усть-Каменогорского, Чимкентского городского комитета КП(б) Казахстана, директор Сайрамской сельскохозяйственной школы, преподаватель Чимкентского сельскохозяйственного техникума, консультант, заведующий, методист Дома политического просвещения Чимкентского городского комитета КП Казахстана, экономист, старший экономист Исполнительного комитета Чимкентского областного Совета.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Умер в Шымкенте в 1996 году.

Ссылки 
 Кулитов

Первые секретари Алма-Атинского обкома КП Казахстана
Первые секретари Павлодарского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)